La Crau d'Ieras (nom occità) (en francès La Crau) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 14.509 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Rosà
  Villeneuve (Vaud)

Referències 

Municipis del Var